Дёбшке или Де́бишков (; ) — деревня в Верхней Лужице, Германия. Входит в состав коммуны Гёда района Баутцен в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден.

География 
Соседние деревни: на севере — деревни Пшечецы и Мышецы, на юго-востоке — деревни Янецы и Бошерицы и на западе — деревня Бечицы.

История 
Деревня имеет древнеславянскую круговую структуру построения жилых домов. Впервые упоминается в 1376 году под наименованием Niczo de Debiscow. В 1780 году в деревне была построена усадьба. В 1828 году владельцем этой усадьбы упоминается Фридрих Август Адольф фон Герсдорф (Friedrich August Adolf von Gersdorff). С 1874 года усадьбой владел род фон Зар (von Sahr). Усадьба была снесена в начале XX века во время земельной реформы.

С 1935 года деревня входит в состав современной коммуны Гёда.

В настоящее время деревня входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан.

 Исторические немецкие наименования
 Niczo de Debiscow, 1376
 Debischko ,1381
 Döbeschky, 1516
 Dobischk, 1569
 Döbischkau, 1616
 Döbschke, 1732

Население 
Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является также верхнелужицкий язык.

Согласно статистическому сочинению «Dodawki k statisticy a etnografiji łužickich Serbow» Арношта Муки в 1884 году проживало 56 человек (из них — 50 серболужичан (89 %)).

Достопримечательности 
 Памятники культуры и истории земли Саксония
 Жилые и хозяйственные постройки бывшей усадьбы, д. 9, XVIII век (№ 09303252)

Примечания

Литература 
 Cornelius Gurlitt,  Döbschke, Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen. 31. Heft: Amtshauptmannschaft Bautzen (I. Teil). C. C. Meinhold, Dresden 1908, S. 53.

Ссылки 
 Döbschke/ Debiškow, Historischen Ortsverzeichnis von Sachsen
 Döbschke - Debiškow, Официальный сайт коммуны Гёда

Населённые пункты Верхней Лужицы
Населённые пункты коммуны Гёда
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области